

Musica 
 Wesendonck-Lieder – ciclo di cinque Lieder composti da Richard Wagner negli anni 1857-1858 su altrettante poesie di Mathilde Wesendonck

Persone 
 Hugo Wesendonck (1817-1900) – avvocato e politico tedesco
 Mathilde Wesendonck (1828-1902) – poetessa tedesca
 Otto Wesendonck (1939) – scultore tedesco